

Geografia da Roménia 
Păltiniș (Sibiu) — estância de montanha no distrito de Sibiu
Păltiniș (Caraș-Severin) — comuna do Banato
Păltiniș (Botoșani) — comuna da Moldávia

Desambiguações de topônimos